Аба́шево () — село в Чебоксарском районе Чувашии, административный центр Абашевского сельского поселения.

География 
Село расположено на левобережье реки Рыкша. Находится на высоте 124 м над уровнем моря.

История 
В 1846—1930 в селе действовал храм Божией Матери Казанской, Святого Николая Чудотворца. В 1872 была открыта земская одноклассная школа, в 1884 — церковно-приходская школа. В начале XX века функционировала водяная мельница.

В XIX веке село было в составе Кувшинской волости, в 1862—1927 — Тогашевской волости Чебоксарского уезда. С 1927 года — в Чебоксарском районе.

В 1906 году в селе произошло восстание.

Население 

Численность постоянного населения села составляет 794 человека, чуваши. В селе имеются школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, музей.

См. также 
 Абашевская культура — археологическая культура бронзового века, курганы которой были впервые найдены в Абашево.

Примечания

Ссылки 
 Апашра Культура çулталăкне пĕтĕмлетсе концерт пулнă
 Апашра акӑшсем пурӑнаҫҫӗ
 Краснокнижные птицы облюбовали пруд в Чебоксарском районе

Населённые пункты Чебоксарского района